Beuzec est un nom breton qui peut se rapporter à : 
 Beuzec-Cap-Caval, ancienne paroisse du Finistère ; 
 Beuzec-Cap-Sizun, commune du Finistère ;
 Beuzec-Conq, ancienne commune du Finistère, rattachée à Concarneau en 1945.

Le groupe de musique traditionnelle Bagad Beuzeg ar C'hab a repris le nom breton de sa commune d'origine Beuzec-Cap-Sizun.

Toponymie bretonne